

Населені пункти та їхні частини

 Бриниця — село в гміні Єжув Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Бриниця — село в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Бриниця — село в гміні Лубняни Опольського повіту Опольського воєводства
 Бриниця — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бриниця — частина міста Мястечко-Шльонське в Тарноґурському повіті Сілезького воєводства
 Бриниця — частина села Піньчице в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Бриниця — осада в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства

Річка
 Бриниця

Примітки